Асма Асад () е първа дама на Сирия, жена на президента Башар Асад.

Биография 
Асма Асад е родена в град Лондон. Фамилията на Асма произхожда от град Хомс. Родителите ѝ, сирийски сунити, са напуснали родината си още през 50-те години на 20 век. Баща ѝ прави кариера в Лондон като кардиолог, а майка ѝ е работила в сферата на дипломацията.

Асма е учила в християнско девическо училище, където са я наричали Емма. Завършва Кингс Колидж в Лондон с бакалавърска степен по френска литература и компютърни науки. През 2000 година постъпва в лондонския клон на „Джей Пи Морган“, но не успява да направи кариера в инвестиционното банкиране, защото малко след това сирийският презиент Хафез Асад умира и синът му Башар Асад се връща в Сирия, за да поеме управлението. През ноември 2000 година Асма също се връща в Сирия и през декември сключва брак с новия президент.

През февруари 2011 година, 3 месеца преди гражданската война в Сирия, списание „Вог“ представи Асма ал-Асад като стилната икона на Близкия изток в статия под заглавие „Розата на пустинята“. По-късно е поставена под санкции на Европейския съюз.

Източници 

Първи дами
Родени в Лондон
Сирийци